Зал славы английской Премьер-лиги () был основан в 2021 году и посвящён выдающимся футболистам, выступавшим в английской Премьер-лиге.

В Зал славы Премьер-лиги включаются только игроки, завершившие карьеру.

Список участников

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Премьер-лиги

Футбольные награды в Англии
Английская Премьер-лига